Хо́рхе Эрне́сто Пардо́н Гарси́я (; 4 марта 1905, Арекипа — 19 декабря 1977, Лима, Перу) — перуанский футболист, вратарь, участник чемпионатов Южной Америки 1927, 1929 и чемпионата мира 1930 года.

Карьера

Клубная 
В течение своей футбольной карьеры, длившейся 15 лет, Хорхе Пардон выступал за 5 перуанских клубов. Первой его командой была «Индепенденсия», где он играл с 1920 по 1925 гг. Затем по одному сезону провёл в «Насьонале», «Чирколо Спортиво Итальяно» и «Атлетико Чалако». Завершал карьеру в клубе «Спортинг Табако».

В сборной 
В составе сборной Хорхе Пардон принял участие в чемпионате Южной Америки 1927 (провёл на турнире 3 матча) и в чемпионате Южной Америки 1929, где также поучаствовал в трёх поединках с южноамериканскими сборными.

Через год дебютировал на мировом первенстве в Уругвае. Несмотря на то, что Пардон в то время был первым голкипером сборной, на стартовый матч турнира против Румынии тренер Франсиско Бру предпочёл его сменщика Хуана Вальдивьесо. Однако в следующей встрече против Уругвая Пардон всё же появился на поле. Проиграв два матча кряду, перуанцы завершили участие в турнире, а Пардон больше не появлялся на поле в форме национальной сборной.

Итого: 7 матчей / 24 пропущенных голов; 1 победа, 0 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Jorge Pardón: El patrón mistiano del arco – статья на Dechalaca.com

Футболисты Перу
Игроки ФК «Индепенденсия» Арекипа
Игроки ФК «Чирколо Спортиво Итальяно»
Игроки ФК «Атлетико Чалако»
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки сборной Перу по футболу